О́лле Бру́дстен (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (1988).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции